Anton Moravčík – calciatore cecoslovacco
 Jozef Moravčík – politico slovacco
 Ľubomír Moravčík – allenatore di calcio ed ex calciatore slovacco